Nye peut désigner :

Toponymie 

 Le comté de Nye, au Nevada, États-Unis ;
 La localité de Nye, dans la commune de Vetlanda, Suède.

Patronyme 

 Joseph Nye (? - 1737), anglais, maître de navire russe ;
James W. Nye (1815-1876), homme politique (sénateur) américain ;
G. Raymond Nye (1889-1965), acteur américain ;
, (1890-1960), avocat américain ;
Gerald Nye (1892 - 1971), journaliste et homme politique (sénateur) américain;
 Joseph S. Nye Jr. (1937-), politologue américain ;
Mary Jo Nye (1944-), historienne des sciences américaine ;
 Susan Nye, baronne Nye (1955-), fonctionnaire et pair britannique;
Betsy Nye (1964-), ultra-traileuse américaine.
Katherine Nye (1999-), haltérophile américaine.